«Исокадзэ» — японский эскадренный миноносец типа «Кагэро».
 «Исокадзэ» — тип эскадренных миноносцев Императорского флота Японии.